Al Iskandarīyah kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Alexandria, guvernementshuvudort, 
 Alexandria (guvernement),

Irak 

 Nāḩīyat al Iskandarīyah, ort, Babil, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Irakförgreningar